Брюль (, ) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Рейн-Неккар. Население составляет 14 159 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 10,19 км². Официальный код — 08 2 26 009.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

В спортивных кругах Брюль получил известность как родина выдающейся немецкой теннисистки Штеффи Граф.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Панорама 
 Schutzengelkirche 
 Krieger-Kapelle 
 Anglersee, Naturschutzgebiet Brühl-Rohrdorf 

Города Баден-Вюртемберга